Дештеста́н () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир. Административный центр — город Боразджан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Саадабад (بخش سعدآباد)
 Шебанкаре (بخش شبانکاره)
 Абпахш (بخش آب پخش)
 Эрам (بخش ارم)
 Бушкан (بخش بوشکان)
Население области на 2006 год составляло 222 226 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Бушира